Името Терзийско носят две български села:

 Терзийско (Област Бургас)
 Терзийско (Област Ловеч)